Stephanitis är ett släkte av insekter. Stephanitis ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nätskinnbaggar
Stephanitis